Babo Airport är en flygplats i Indonesien.   Den ligger i provinsen Papua Barat, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Babo Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Babo Airport är mycket platt. Havet är nära Babo Airport åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Babo Airport. Runt Babo Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Babo Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog. 

Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Papua Barat